Ибресинское городское поселение — муниципальное образование Ибресинского района Чувашской Республики России. Административным центром является посёлок городского типа Ибреси.

Планируется, что платная автодорога Москва — Нижний Новгород — Казань пройдет по следующим поселениями Ибресинского района: городское поселение Ибресинское, сельские поселения Андреевское, Климовское, Чувашско-Тимяшское, Хормалинское, Новочурашевское, Айбечское.

Границы поселения 
Северная граница Ибресинского городского поселения с Вурнарским районом начинается с северо-западного угла квартала 8 Кошлаушского лесничества Ибресинского лесхоза и проходит между границами кварталов 8, 9, 10, 11 Кошлаушского лесничества и кварталов 67, 68, 69 Авруйского лесничества Вурнарского лесхоза Вурнарского района. Поворачивает на юг, проходя между восточной границей кварталов 11, 23, 31 Кошлаушского лесничества и землепользованием колхоза «Трудовик» Ибресинского района. Затем поворачивает на северо-восток, проходя между северной границей кварталов 32, 33, пересекая автомобильную дорогу Ибреси — Вурнары, кварталов 34, 35, 36, 24, 25, 16, 12 Кошлаушского лесничества и землями колхоза «Трудовик». В том же направлении проходит между землями колхоза «Путиловка» и северной границей кварталов 12, 4, 1 Кошлаушского лесничества. Проходя на восток вдоль кварталов 1, 2, 3 Кошлаушского лесничества до границы с землями колхоза «Красный фронтовик».

Восточная граница Ибресинского городского поселения начинается с северо-восточного угла квартала 3 Кошлаушского лесничества и проходит на юг вдоль восточной стороны кварталов 3, 7, 15, 19 до северо-восточного угла квартала 60  Кошлаушского лесничества между землями колхоза «Красный фронтовик» до границы с колхозом «Гвардеец».

Южная граница Ибресинского городского поселения проходит в юго-западном направлении между южной стороной кварталов 60, 59, 74, 57, 73, 72, 85, 84, 83 Кошлаушского лесничества и землями колхоза «Гвардеец». Далее граница проходит в южном направлении вдоль землепользования колхоза «Гвардеец» до полосы отвода железнодорожной ветки Красный Узел — Канаш Горьковской железной дороги  и поворачивает на юго-запад, проходя вдоль полосы отвода железной дороги 696 м., где поворачивает на юго-восток, пересекая железную дорогу, проходя вдоль землепользования колхоза «Гвардеец», пересекая автомобильную дорогу Ибреси — Канаш. Далее граница поворачивает на северо-восток, проходя вдоль полосы отвода автомобильной дороги Ибреси — Канаш до границы землепользования Андреевского сельского поселения. Затем граница поворачивает на юг, проходя до северной стороны приусадебных земель деревни Малое Батырево. По северной стороне приусадебных хозяйств черта проходит в западную сторону до заготовительного участка Ибресинского районного потребительского общества. От этой границы черта проходит по восточной стороне территории АО «Ибресинский кирпичный завод», огибая территорию завода до пруда, границ землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива «Знамя». Граница поворачивает на запад, проходя вверх по течению ручья Ибреска до Полевой ул., где поворачивает в южную сторону, проходя по грунтовой дороге по границе землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива «Знамя», пересекая дорогу Ибреси — Хомбусь-Батырево до автомобильной дороги 95К-002 «Аниш». Далее граница идет в западную сторону, проходя по полосе отвода автомобильной дороги 95К-002 «Аниш» до западной стороны подстанции Ибресинского района южных электрических сетей «Чувашэнерго» и поворачивает в южном направлении, пересекая автомобильную дорогу 95К-002 «Аниш», проходя по границе крестьянских (фермерских) хозяйств Николаева Э.С. и Яковлева А.П. до автомобильной дороги Ширтаны — Ибреси. Затем, пересекая автомобильную дорогу, граница идет на запад, проходя вдоль южной стороны насосной станции по границе с землепользованием сельскохозяйственного производственного кооператива «Знамя», до автомобильной дороги Берёзовка — Ибреси и идет по полосе отвода автомобильной дороги. Пересекая дорогу Ибреси — Тымары, граница доходит до ООО «Древстрой» и огибает территорию названного предприятия до полосы отвода железнодорожной ветки Красный Узел — Канаш Горьковской железной дороги и идет в северную сторону по восточной стороне полосы отвода железной дороги примерно 530 м. и, пересекая железную дорогу, выходит на южный угол базы Чувашского филиала АО «Костромагеофизика». Далее граница проходит в западном направлении по южной стороне вышеназванной базы и территории государственного унитарного предприятия «Ибресинская сельхозхимия» до плотины через пруд, где поворачивает на север, проходя по плотине до лесопосадок и огибая лесопосадки сельскохозяйственного производственного кооператива «Знамя», доходит до ручья Черноречка. Далее граница идет в западную сторону до коллективного садоводческого товарищества «Водокачка» и поворачивает на север, проходя вдоль вышеназванного товарищества до кладбища посёлка Ибреси, южной стороны квартала 91 Кировского лесничества Ибресинского лесхоза. Поворачивает на юг, проходя между восточной стороной кварталов 91, 99, 105, 104, 110, 115 Кошлаушского лесничества и землями сельскохозяйственного производственного кооператива «Знамя» до юго-восточного угла квартала 115 Кошлаушского лесничества. Поворачивает на запад, проходя между южной стороной кварталов 115, 114, 113, 112 Кошлаушского лесничества и землями сельскохозяйственного производственного кооператива «Знамя» до северо-восточного угла квартала 116 Кошлаушского лесничества. Идет в юго-западном направлении между южной стороной квартала 116 Кошлаушского лесничества и северной стороной квартала 14 Кубнинского лесничества Ибресинского лесхоза до места пересечения кварталов 116 Кошлаушского лесничества, 14, 13 Кубнинского лесничества, 104 Кировского лесничества Ибресинского лесхоза.

Западная граница Ибресинского городского поселения с Кировским сельским поселением начинается с южного угла квартала 116 Кошлаушского лесничества и идет в северном направлении, проходя между западной границей кварталов 116, 111, 106, 100, 94, 86, 75, 61, 44, 28, 20, 8 Кошлаушского лесничества и восточной границей кварталов 104, 101, 95, 88, 81, 71, 62, 55, 48, 36, 24, 12 Кировского лесничества до северо-западной точки границы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципальные образования Ибресинского района
Городские поселения Чувашии
Ибреси